

Geografia
Ficarra – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Persone
Angelo Ficarra (1885-1959) – arcivescovo italiano
Diego Ficarra (1969) – ex calciatore italiano
Glenn Ficarra (1971) – regista statunitense
Salvatore Ficarra (1971) – comico italiano